Кулжа́нов () — казахская фамилия; имеет женскую форму Кулжанова. Известные носители:
 Кулжанов, Гани Абдуалиевич (род. 1965) — советский и казахстанский актёр театра и кино, телеведущий, заслуженный деятель Республики Казахстан.
 Кулжанов, Изат Бакыевич (род. 2001) — казахстанский футболист.

 Кулжанова, Назипа Сегизбайкызы (1887—1934) — российский и советский этнограф, педагог, переводчик, журналист.